En la mitología griega, el nombre Hemón (en griego antiguo Αἵμων Haímôn, ‘sangriento’) puede referirse a los siguientes personajes:

 Hemón, hijo de Creonte y de Eurídice, reyes de Tebas.
 Hemón, hijo de Polidoro y nieto por tanto de Cadmo que huyó a Atenas por haber dado muerte a un compañero suyo durante una cacería. Sus hijos emigraron a Rodas y después a Agrigento (Sicilia), lo que dio base para que Terón, el tirano de esta ciudad, afirmara ser uno de los descendientes de Hemón.
 Hemón, hijo de Licaón que fundó la ciudad de Hemonia, en la Arcadia. Como el resto de sus hermanos, destacó por su impiedad y fue fulminado por los rayos de Zeus, o bien convertido en lobo, por haberle ofrecido al dios las entrañas de un niño mezcladas con las de animales.
 Hemón, hijo de Pelasgo o de Cloro que dio el nombre de Hemonia a la región que posteriormente sería llamada Tesalia en honor precisamente de su hijo, Tésalo.
 Hemón, capitán aqueo que estaba bajo el mando de Néstor durante la guerra de Troya.
 Hemón, un príncipe licio que siguió a Eneas hasta Italia y sobresalió en los combates contra los latinos.
 Hemón, un capitán latino bajo las órdenes de Turno que atacó a Pándaro y a Bitias, pero fue derrotado por los seguidores de Eneas.
 Hemón, el padre de Elasipo, el héroe aqueo que fue muerto por la amazona Pentesilea durante el asedio a Troya.
 Hemón, un hijo de Toante, padre de Óxilo y Termio.
 Hemón, uno de los perros de Acteón.